Granit-Ilmoniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1855-1939), conférencier et homme politique finlandais
 (1866-1945), journaliste et généalogiste finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois